Цибеево — название населённых пунктов в России:

 Цибеево — село в Суздальском районе Владимирской области.
 Цибеево — деревня в Угличском районе Ярославской области.